Bad Guy (пісня Eminem)
 Bad Guy (пісня Біллі Айліш)